Mayran peut désigner : 
 Mayran, une commune de l'Aveyron
 Camille Mayran, une femme de lettres française
 Francine Mayran, une artiste contemporaine française
 Joseph-Décius-Nicolas Mayran (1802-1855) général de division français tué en Crimée.
 Rue Mayran, une voie du  de Paris, en France.
 Chapelle Notre-Dame de Mayran, une chapelle dans le département français du Gard

Homonymie de patronyme